Ел Веракрузано има више значења:

 Ел Веракрузано, Ел Треинта (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Веракрузано (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику